Le Grand Prix moto d'Aragon 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto d'Aragon s'est déroulée du 23 au  sur le circuit Motorland Aragon.

Classement des MotoGP 
Andrea Iannone, toujours blessé après sa chute à Misano, est remplacé par Michele Pirro. Également en convalescence, Jack Miller est remplacé par Nicky Hayden. Blessé lors des Essais Libres 3, Alex Lowes, remplaçant de Bradley Smith pour l'écurie Tech 3, déclare forfait.

Classement Moto2 
Percuté par Franco Morbidelli lors de FP1, Miguel Oliveira est forfait avec la clavicule cassée.

Classement Moto3 
A l'issue de ce grand prix, Brad Binder est mathématiquement champion du monde.

Source

Notes et références 

2016
Sport en Espagne en 2016
Sport en septembre 2016
Aragon